

Nederlandse personen 
Bintje Jansma (1888-1976), persoon naar wie het aardappelras Bintje is vernoemd
Esther Jansma (1958), dichter en archeoloog
Frits Jansma (1951), acteur
Jan Jansma (1962), bridger
Kees Jansma (1947), sportpresentator en sportjournalist
Klaas Jansma (1949), radiopresentator en schrijver (ook in het Fries)
Linda Jansma (1967), auteur
Rein Jansma (1959), architect
Sybren Jansma (1982), bobsleeër

Zie ook 
 ZJA, voorheen ZJA Zwarts & Jansma Architecten